V Андромеды (), HD 4779 — одиночная переменная звезда' в созвездии Андромеды на расстоянии (вычисленном из значения параллакса) приблизительно 8428 световых лет (около 2584 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +15,2m до +9m.

Характеристики 
V Андромеды — красный гигант, пульсирующая переменная звезда, мирида (M) спектрального класса M2e-M3e, или M2e, или M3e, или M4, или Md, или Me. Эффективная температура — около 3291 K.

Примечания